Molinero – abitanti di Arroyomolinos (Estremadura)
Molinero – abitanti di El Molino